Mendavia är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Mendavia ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mendavia är platt norrut, men söderut är den kuperad. Mendavia ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Mendavia. Runt Mendavia är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lodosa,  km öster om Mendavia. Trakten runt Mendavia består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra